Renminbi, denominació oficial del iuan, moneda de curs legal a la República Popular de la Xina.
 Iuan de Manxukuo, moneda oficial de Manxukuo entre juny de 1932 i agost de 1945.